Министерство образования Перу было создано 4 февраля 1837 года под названием Департамент народного просвещения, благотворительности и церковных дел.

История министров 
 1990 Мерседес Кабанилас
 28 июля 1990 г. Глория Хелфер Паласиос
 12 декабря 1990 г. Оскар де ла Пуэнте
 7 ноября 1991 г. Аугусто Антониолли
 9 мая 1991 г. Альберто Вариллас
 1993 Рауль Виттор
 18 февраля 1994 г. Хорхе Треллес
 13 октября 1994 г. Педро Виллена
 1995 Данте Кордова
 1996 Доминго Палермо
 1999 Фелипе Гарсиа
 Июль 2000 г. Федерико Салас Гевара
 Ноябрь 2000 г. Марциал Рубио Корреа
 2001 Николас Линч Гамеро
 2002 Айзаноа Герардо дель Карпио
 2003 Карлос Мальпика Фаустор
 2004 Хавьера Сото
 2006 Хосе Антонио Чанг
 19 марта 2011 г. Виктор Рауль Диас Чавес
 28 июля 2011 г. Патриция О'Брайен Салас
 31 oct 2013, Jaime Saavedra Chanduví

Ссылки 

Государственное устройство Перу
Перу
Образование в Перу